AKC peut faire référence à :
 American Kennel Club, un club canin américain ;
  ;
 Authentic Killer Crew, une team de FPS présente sur des jeux surtout édités par Steam comme Team Fortress 2, Counter Strike: Source et Left 4 Dead.